

Astronomia
Courtney – cratere lunare
30162 Courtney – asteroide della fascia principale

Onomastica
Courtney – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Personaggi
Courtney – personaggio della serie animata A tutto reality

Persone
George Courtney – arbitro di calcio inglese
Jai Courtney – attore australiano
Joe Courtney (Joseph Pierre Courtney III) – ex cestista statunitense
Joe Courtney – politico e avvocato statunitense
Joel Courtney – attore statunitense
Joseph Courtney, allenatore di football americano statunitense
Tom Courtney – ex atleta statunitense